Вацлав Козак (; ) — чехословацкий гребец, выступавший за сборную Чехословакии по академической гребле в 1950-х — 1960-х годах. Чемпион летних Олимпийских игр в Риме, чемпион Европы, многократный победитель и призёр первенств национального уровня. Также известен как тренер.

Биография 
Вацлав Козак родился 14 апреля 1937 года в деревне Врбно-над-Леси, Чехословакия.

Изначально занимался велоспортом, но под впечатлением от выступления чехословацкой четвёрки, завоевавшей золото на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, перешёл в академическую греблю. В 1955 году выиграл юниорское первенство Чехословакии в одиночках, в 1957 году впервые стал чемпионом страны среди взрослых спортсменов. Впоследствии в общей сложности 14 раз выигрывал национальное первенство Чехословакии в различных гребных дисциплинах.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 1959 года, когда вошёл в состав чехословацкой национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в Маконе, где в парных двойках выиграл серебряную медаль, пропустив вперёд только экипаж из Советского Союза.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме. В программе парных двоек вместе с напарником Павлом Шмидтом с первого места преодолел предварительный квалификационный этап и в решающем финальном заезде так же превзошёл всех соперников, в том числе почти на три секунды опередил главных фаворитов соревнований советских гребцов — таким образом завоевал золотую олимпийскую медаль.

После римской Олимпиады Козак остался действующим спортсменом и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1961 году в той же дисциплине он взял бронзу на домашнем чемпионате Европы в Праге.

В 1963 году в одиночках победил на чемпионате Европы в Копенгагене и по итогам сезона был признан лучшим спортсменом Чехословакии.

Находясь в числе лидеров чехословацкой гребной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1964 года в Токио, где в одиночках занял итоговое 12-е место.

В 1965 году побывал на чемпионате Европы в Дуйсбурге, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в распашных рулевых четвёрках.

Стартовал на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, став в одиночках девятым.

По завершении спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью, работал в гребном клубе «Дукла» в Праге, подготовил нескольких призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Помимо занятий спортом являлся военнослужащим чехословацкой армии, в 1991 году уволился в звании подполковника.

В последние годы испытывал проблемы с алкоголем и на некоторое время стал бездомным.

Умер 15 марта 2004 года в Терезине в возрасте 66 лет.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Чехословакии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Спортсмены года Чехословакии
Тренеры по академической гребле